est le service de télévision principal de NHK (société de radiodiffusion japonais). La chaîne diffuse des nouvelles, drama, quiz / variétés, musique, sports, anime et des spécialités qui sont en concurrence directe avec ses homologues commerciaux. Le service est bien connu pour ses bulletins de nouvelles du soir, des promotions régulières documentaires et des drames historiques populaires. Parmi les programmes émissions NHK General TV sont le réveillon du nouvelle-année spectaculaire Kōhaku Uta Gassen, le long de l'année annuel Taiga drama, et le jour Asadora. 

Le nom en japonais est souvent abrégé . Les raccourcis GTV et NHK G sont aussi utilisés. Le mot Sogo est ajouté pour la distinction au nom officiel sans elle, souvent de se différencier de NHK Educational TV et NHK BS Premium. Les programmes de la NHK sont composées sur la base du code de la radiodiffusion. NHK était la seule chaîne de télévision au Japon jusqu'à ce que le lancement de Nippon TV le  de cette année.

Stations de la NHK pour Radio 1/FM/GTV 
Pour la télévision numérique, la chaîne peut être sélectionnée en appuyant sur le numéro 1 d'une télécommande, pour toutes les régions.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

NHK
Chaîne de télévision au Japon